
Termin -{CAG}- ima više značenja.

 Genetički kod za glutamin
 Glaukom, ()